est un mot anglais signifiant « ouais ! ». Il peut faire référence à :

 , album de jazz du saxophoniste américain Charlie Rouse sorti en 1961 ;
 Yeah!, album de rock du groupe  sorti le  ;
 , chanson d' featuring  et  présente sur l'album  sorti le .